Яна́киева — женская форма болгарской фамилии Янакиев. Известные носительницы:

 Янакиева, Елка (род. 1953) — болгарский педагог;
 Янакиева, Наташа (род. 1951) — болгарская гребчиха-байдарочница.